La Peugeot 208 è un'automobile del segmento B prodotta a partire dal 2012 dalla casa automobilistica francese Peugeot.

Breve introduzione storica 

La 208 nacque per sostituire il precedente modello di segmento B, la 207. Rispetto a quest'ultima si cercò di realizzare una vettura meno imponente come ingombri esterni, ma più spaziosa nell'abitacolo. Nello stesso tempo si volle porre un accento ben più evidente al carattere sportivo della vettura, in maniera tale da richiamare con maggior enfasi quelle che a suo tempo furono le soluzioni stilistiche, e non solo, della celeberrima Peugeot 205. Della 208, è stata già prodotta una prima generazione, arrivata a fine carriera e sostituita nel 2019 dalla seconda. La prima generazione è stata caratterizzata da ingombri esterni leggermente ridotti rispetto alla 207, ma da un'abitabilità aumentata. Le sue forme grintose, nonché il fregio sul montante posteriore, richiamavano la 205, ma senza per questo risultare una vettura dal design "nostalgico". La sua gamma motori partiva da un "mille" da 68 CV, per arrivare ad un 1.6 turbo da 200 CV per la versione GTI (poi salito a 208 CV). Le motorizzazioni a gasolio erano invece limitate ad un 1.4 da 68 CV e ad un 1.6 compreso fra 75 e 120 CV.

Con la seconda generazione lanciata nel 2019 si cambia registro e le dimensioni crescono nuovamente per portarsi ancora una volta oltre i 4 metri. Nuovo il design della vettura, più affine a quello della berlina 508 II e dei SUV 3008 e 5008. Tra le novità più salienti vi è un'inedita versione elettrica da 136 CV, addirittura in versione GT, mentre le motorizzazioni più tradizionali includono un 1.2 a benzina compreso fra 75 e 130 CV, più un motore diesel da 101 CV.

Le serie 

Di seguito viene fornita una panoramica delle due serie di Peugeot 208 finora prodotte, rappresentate dalle rispettive versioni berlina a 5 porte.

Voci correlate 

Peugeot 208 (2012)
Peugeot 208 (2019)

Altri progetti

Collegamenti esterni